

Ленчиці — гміна в Вейгеровському повіті Поморського воєводства
 Ленчиці — село в гміні Ленчиці Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Ленчиці — село в гміні Опалениця Новотомиського повіту Великопольського воєводства